«Провинция. Северо-запад» —  газета Волхова и Волховского района. Выходит один раз в неделю, по пятницам. В центре выходит приложение для Новой Ладоги. Тираж — 10 000 экземпляров. Главный редактор, идеолог и учредитель — Александр Юрьевич Смирнов. Главная идея «Провинции» — так называемые «близкие новости»: минимум политики, максимум насущных проблем. В газете регулярно обсуждаются проблемы ЖКХ, благоустройства, социальной справедливости. Также «Провинция» оказывает полный цикл рекламных услуг.

Распространение 
Газета распространяется по подписке и в розницу, 50 % тиража распространяется бесплатно.

Тираж 
На данный момент еженедельный тираж «Провинции» составляет 10 000 экземпляров, общий годовой  — 520 000. Таким образом, «Провинция» является самым крупным периодическим изданием в Волховском районе и одним из крупнейших в Ленинградской области.

Сравнительная таблица районных газет* 

 Использованы материалы выходных данных представленных в таблице изданий.

Штат

Рекламное обеспечение 
 Роман Евсеев
 Елена Малинина

Фотокорреспонденты 
 Игорь Венгуров
 Наталия Иванова
 Андрей Пальков

Корреспонденты 
 Лариса Филина
 Валентина Новикова
 Влада Романовски
 Павел Мухин

Корректор 
 Юлия Казанцева

Верстальщик 
 Маргарита Клешнева

Выпускающие редакторы 
 Екатерина Коробова
 Вера Бакутина

Главный редактор 
 Александр Смирнов

См. также 
 Волховские огни